Андре́й Васи́льевич Борячу́к (; 23 апреля 1996, Винница, Украина) — украинский футболист, нападающий клуба «Шахтёр (Донецк)». Выступал за сборную Украину

Биография

Клубная карьера 
В сезоне 2013/14 Андрей забил пятнадцать голов за юношескую команду «Шахтёра». Следующий сезон начинал в юношеской команде, однако затем был переведён в молодёжный состав. Первую половину сезона 2015/16 провёл весьма продуктивно, забив десять голов в восьми встречах молодёжного первенства. За первую команду «Шахтёра» дебютировал 23 сентября 2015 года, в матче Кубка Украины против «Тернополя», выйдя на замену вместо Эдуардо. В первом же матче отличился голом. 25 февраля 2016 года провёл первый матч в Лиге Европы против «Шальке-04»

В августе 2022 года перешел в годовую аренду в клуб «Металлист 1925».

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные своей страны. Принимал участие в юношеском чемпионате Европы 2015.

Достижения 
 Чемпион Украины: 2016/17

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на официальном сайте «Шахтёра» 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ризеспор»
Игроки ФК «Мезёкёвешд»
Игроки ФК «Рух» Львов
Игроки ФК «Металлист 1925»